est une expression anglaise signifiant « une importante manifestation d'amour envers une personne qu'on cherche à impressionner ». Elle peut faire référence à :

 , album de  sorti en .